Дъмпинг (от английски: dumping, от английското dump  – гл. изхвърлям (смет), разтоварвам, изоставям, зарязвам, отървавам се (от)) може да се отнася до:

 Дъмпинг (ценова политика)
 Дъмпинг на гориво при аварийни ситуации във въздухоплаването
 Морски дъмпинг – изхвърляне на товар в морето и т.н.

Източници